Голямата награда на Сингапур е кръг от световния шампионат на ФИА - Формула 1. Провежда се от 2008 г. на пистата Марина Бей по улиците на Сингапур. Гран При на Сингапур е първото състезание от Формула 1, провеждащо се на осветление.

Победители

Статистика победи

Пилоти

Конструктори

Двигатели

Националност на пилотите

Външни препратки 
 Официален сайт на Голямата награда на Сингапур във Формула 1